Radio Nacional hace referencia a varios artículos:

Radioemisoras
 Radio Nacional de Andorra, emisora pública de Andorra.
 LRA Radio Nacional, cadena de emisoras públicas de la Argentina. 
 Radio Nacional de Bulgaria, empresa pública de radiodifusión de Bulgaria.
 Radio Nacional de Chile, emisora privada de Chile.
 Radio Nacional de Colombia (Señal Radio Colombia), emisora pública de Colombia.
 Radio Nacional de El Salvador, emisora pública de El Salvador.
 Radio Nacional de España (antigua Radio 1), red de emisoras públicas de España.
 Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, organismo de radiodifusión nacional de Guinea Ecuatorial.
 Radio Nacional del Paraguay, emisora pública del Paraguay.
 Radio Nacional del Perú, emisora pública del Perú.
 Radio Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática, emisora pública de la República Árabe Saharaui Democrática.
 Radio Nacional de Venezuela, emisora pública de Venezuela.